Salar kan syfta på:

Salar (folkslag) – en av Kinas nationaliteter.
Salar (språk) – ett turkspråk som talas av folket med samma namn.
Salar (namn) – ett persiskt namn.

Geografi

Spanien 

 Salar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Salar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar